Campeonato Uruguayo de Fútbol 2012-13 puede referirse a:

 el campeonato 2012-13 de la Primera División;
 el campeonato 2012-13 de la Segunda División;
 el campeonato 2012-13 de la Segunda División Amateur.